Сергей Федорович Сигарев () — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ второго созыва (1995—1999).

Биография 
В начале 1980-х годов работал барменом в туристическом комплексе «Измайлово». Вместе с буфетчиком Трехаловым бармен Сигарев покупал на казенные деньги спиртные напитки в винном магазине, а затем продавал их с ресторанной наценкой, присваивая разницу себе.

В 1982 году Первомайский народный суд г. Москвы приговорил Сигарева к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества статьям 154 (нетрудовые доходы) и 170 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК РСФСР. Отбывал наказание в исправительной колонии в Рязанской области.

В 1987 году объявлен во всесоюзный розыск по обвинению в мошенничестве и браконьерстве.

В 1994 году избирается главой международного гуманитарного фонда правоохранительных органов «Россиянин».

Окончил Московский экстерный гуманитарный университет.

Депутат государственной думы 
В 1995 году избран депутатом Государственной думы 2 созыва от ЛДПР (номер 1 по Ханты-Мансийскому региону).

Вошел в комитет ГД по безопасности.

В 1999 году баллотировался в Государственную думу 3 созыва от «Движения в поддержку армии» Илюхина-Макашова, номер 13 федерального списка. Избран не был.

Примечания

Ссылки 
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва